Parijs, de hoofdstad van Frankrijk
 Parijs (Kenny B), een single van Kenny B
 Parijsch, wijk en voormalige buurtschap in Culemborg
 Parys (Zuid-Afrika), een plaats in Zuid-Afrika
 Lorin Parys (1976), Belgisch politicus

Zie ook 
 Paris (doorverwijspagina)
 Van Parijs (doorverwijspagina)
 Van Parys (doorverwijspagina)